Проспект Достык () — название ряда крупных улиц населённых пунктов Казахстана:
 Проспект Достык — в городе Алма-Ате.
 Проспект Достык — в 2001—2019 годах название проспекта Назарбаева в городе Уральске.